Tundra steht für:

 Tundra, ein Landschaftstyp
 Toyota Tundra, Automodell
 Volvo Tundra, eine Automodell-Studie von 1979, die später Grundlage des Citroën BX wurde.
 Tundra-Orbit, eine Satellitenbahn
 EKS (Satellitensystem), genannt Tundra.
 Tundra (Oblast Archangelsk, Russland)